Bleichen steht für:
 Bleichen, Vorgang bei der Textilherstellung
 Blondieren, eine dauerhafte Farbveränderung der Haare, siehe Haarfärbung
 Bleichen, deutscher Name von Běleč na Křivoklátsku, Ort in Tschechien
 Bleichen (Opfenbach), Ortsteil der Gemeinde Opfenbach, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Bleichen (Schiff)
 Große Bleichen, Straße in Hamburg

Siehe auch:

 Ausbleichen von Gemälden
 Bleiche
 Bleicher
 Bleaching